Claude Roy se poate referi la:
 Claude Roy (medic) (născut în 1928), medic din Quebec, Canada
 Claude Roy (scriitor) (1915-1997), poet și eseist francez
 Claude Roy (politician) (născut în 1952), politician din Quebec, Canada

Vezi și 
 Claude Le Roy (născut în 1948), fost jucător de fotbal și antrenor francez

Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane